Miejscowości w USA:
 Pawnee Rock – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Barton
Gminy w USA:
 Pawnee Rock (ang. Pawnee Rock Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Barton